Love Potion No. 9 puede referirse a:

La primera canción publicada de The Clovers
La película conocida en español como Poción de amor nº 9.